Сборная Барбадоса по регби представляет Барбадос в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда выступает с середины 90-х годов XX века. Сборная не играла в финальной части чемпионатов мира. Сейчас Барбадос занимает 81-е место в мировом рейтинге сборных IRB.

История 
Несмотря на относительную молодость национальной команды, барбадосское регби имеет длительную историю развития. Долгое время в стране существовал только один регбийный клуб. С 1995 года Барбадос стал членом IRB. Первый матч состоялся в 1996 году: сборная встретилась с командой Британских Виргинских островов и выиграла. В следующем сезоне барбадосцы сыграли трижды, уступив Багамам, Бермудам и Мартинике. В 1999 году коллектив провёл матч с одним из лидеров карибского регби, Тринидадом и Тобаго, который завершился победой тринидадцев (15:0).

В 2001 году команда снова встретилась с багамскими регбистами и смогла взять реванш (25:18). В следующей игре, однако, Барбадос вновь уступил Бермудам. С 2005 года сборная участвует в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Раунд 1A квалификационной кампании к французскому кубку мира оказался для сборной чрезвычайно успешным. Барбадосцы выиграли у всех соперников (Гайаны, Тринидада и Тобаго и Сент-Люсии) и заняли первое место в группе. На правах победителя Барбадос встретился с победителем другой группы — Багамами — в стыковом матче. Уверенная победа со счётом 52:3 вывела Барбадос в третий раунд (3B), где островитяне должны были встретиться с региональными лидерами — Канадой и США. Карибские регбисты уступили обоим конкурентам и не смогли удовлетворить критериям квалификации.

В рамках отборочной кампании к мировому первенству 2011 года Барбадос крупно проиграл Тринидаду и Тобаго, выбыв из борьбы на более ранней стадии.

Текущий состав 
Состав для участия в чемпионате Северной Америки и Карибского бассейна (2012).

Результаты 
По состоянию на 21 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Барбадос
Регби на Барбадосе
Сборные Барбадоса